

Politici 
Enrico di Castiglia (1230-1303)

Sovrani 
Enrico I di Castiglia
Enrico II di Castiglia
Enrico III di Castiglia
Enrico IV di Castiglia